In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Mannheim aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1994 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Bezirksbeiratswahlen ab 1999.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 2004: LLMA
 MUT: Partei Mensch Umwelt Tierschutz, Kurzbezeichnung Tierschutzpartei
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei

Wählergruppen 

 BLM: Bunte Liste Mannheim → BüU
 BüOpp: Bürgerliche Opposition
 BüU: BürgerUnion Mannheim
 2004: BLM
 DLM: Deutsche Liste Mannheim
 FW-ML: Freie Wähler-Mannheimer Liste → ML
 LLMA: Linke Liste Mannheim → Linke
 MfM: Mittelstand für Mannheim
 ML: Mannheimer Liste
 2014 und 2019: FW-ML

Abkürzung 

 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 

Stimmenanteile in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Statt: 2,2 %
2 2004: zusätzlich: BLM: 2,3 %

Wahlen der Bezirksbeiräte 

Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in den Bezirken sind maßgebend für die Anzahl der Sitze der Parteien in den Bezirksbeiräten.

Stadtbezirk 01 Innenstadt/Jungbusch 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: BLM: 2,6 %
2 2009: zusätzlich: BüOpp: 2,3 %

Stadtbezirk 02 Neckarstadt-West 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 03 Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2004: zusätzlich: BLM: 3,6 %

Stadtbezirk 04 Schwetzingerstadt/Oststadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 05 Lindenhof 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 06 Neuostheim/Neuhermsheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 07 Sandhofen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2014: zusätzlich: NPD: 2,0 %

Stadtbezirk 08 Schönau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2009: zusätzlich: BüU: 2,9 %, REP: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: NPD: 2,6 %

Stadtbezirk 09 Waldhof 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2004: zusätzlich: BLM: 2,5 %

Stadtbezirk 10 Käfertal 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: BLM: 2,0 %
2 2009: zusätzlich: DLM: 2,0 %

Stadtbezirk 11 Vogelstang 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2009: zusätzlich: DLM: 2,3 %

Stadtbezirk 12 Wallstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 13 Feudenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 14 Seckenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2014: zusätzlich: MfM: 2,5 %

Stadtbezirk 15 Friedrichsfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 16 Neckarau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 17 Rheinau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2004: zusätzlich: BLM: 2,1 %

Gesamtergebnisse 

Sitzverteilung

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Weblinks 
 Wahlatlas der Stadt Mannheim mit den Ergebnissen der Gemeinderatswahlen seit 1999
 Amtliches Endergebnis 2014
 Kommunalwahl 2019
 Zusammensetzung des Gemeinderats
 Zusammensetzung der Bezirksbeiräte

Mannheim
Kommunalwahlen